Джонка — многозначный термин:
 Джонка — традиционное китайское и японское парусное судно.
 Джонка — посёлок сельского типа в Нанайском районе Хабаровского края.
 Джонка — рукописный сборник крымчаков, включающий народное творчество (стихи, записи легенд, сказки, песни, загадки и пьесы).